Польовий (Могила) Валерій Петрович (1927—1986) — український композитор
 Польовий Василь Петрович (1936) — український художник
 Польовий Віктор Костянтинович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Польовий Віктор Павлович (*1963) — український лікар та науковець у галузі хірургії. Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії Буковинського державного медичного університету, лікар вищої категорії.
 Польовий Володимир Олександрович (1985) — український футболіст, захисник
 Польовий (Могила) Геннадій Петрович (1927) — український художник-графік, публіцист
 Польовий Максим Миколайович (1984—2021) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Польовий Омелян Гіллярович (1913—1999) — командир ВО-3 «Лисоня», полковник УПА
 Польовий Ренат Петрович (1927—2008) — український інженер, винахідник, краєзнавець і письменник
 Польовий Федір (1913—1944) — командир старшинських шкіл УПА, майор УПА, Лицар Золотого Хреста Бойової Заслуги 2-го класу (посмертно)

Польовий — селище, Домбаровський район, Оренбурзька область
 Польовий — селище, Світлинський район, Оренбурзька область
 Польовий — селище, Сисертський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Полевой
 Польова
 Полевий Іван Григорович
 отець Лев Полевий
Українські прізвища